Karagounis ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Karagounis (* 1977), griechischer Fußballspieler
 Thanassis Karagounis (* 1971), griechischer Fußballspieler